Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1984 — 22-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 15 марта по 31 октября 1984 года. Трофей впервые завоевал гаитянский клуб «Виолет».

Зональный этап

Центрально/Североамериканская зона

Первый раунд 

|}

  Нью-Йорк Фридомс автоматически вышел во второй раунд после отказа бермудского клуба «Готельс Интернейшинел», встречающийся в ряде источников счёт 2 - 0 в обоих матчах, видимо, является присуждённой победой.
 Согласно RSSSF ряд источников утверждает, что в турнире возможно участвовал  «Jacksonville Tea Men». Возможно они отказались от встречи с гондурасским клубом «Вида».

Второй раунд 

  Комуникасьонес автоматически вышел в третий раунд после отказа коста-риканского клуба «Саграда Фамилиа».
  Вида и  Гвадалахара прошли в третий раунд автоматически.

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд 

 «Нью-Йорк Фридомс» и  «Гвадалахара» были дисквалифицированы за неспособность прийти к соглашению о датах проведения матчей.

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Результаты остальных матчей неизвестны, в турнире участвовали кайманский «Saint George's», гваделупский «CS Moulien», мартиниканский «Расинг Клуб Ривьер-Пилот», пуэрто-риканский «Крус Асул», «Дефенс Форс» и «АСЛ» из Тринидада и Тобаго, а также гаитянский «Виолет». Суринамские клубы не участвовали в этом розыгрыше турнира из-за конфликта с ФИФА.

Второй раунд 

Результаты остальных матчей неизвестны.

Третий раунд

Финал 

После дисквалификации клубов  «Нью-Йорк Пансиприан Фридомс» и  «Гвадалахара» остался единственный финалист -  «Виолет», который и был провозглашён победителем.

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1984
1984 год в футболе